Ант:
 Ант — атолл в Тихом Океане
 Ант или Анты — архитектурный элемент здания
 АНТ — семейство самолетов ОКБ Туполева, например АНТ-25. См также Конструкторское бюро Туполева.
 АНТ или Дело АНТа — громкое уголовное дело начала 1990-х годов
 Анты — название славянских племен у византийских историков
  Ант — русский рэпер

См. также 
 Ant — английское слово (или аббревиатура) со множеством значений